Эшлиман — немецкая фамилия

 Эшлиман, Александр Карлович (1839 — после 1897) — российский учёный-механик швейцарского происхождения.
 Эшлиман, Карл Иванович (1808—1893) — российский архитектор швейцарского происхождения.
 Эшлиман, Николай Николаевич (1929—1985) — советский религиозный деятель и диссидент.
 Эшлиман, Ди Л. (род. 1938) — американский фольклорист и писатель.